Belgische Westkust, het westelijke deel van de Belgische kust
 Westkust van de Verenigde Staten (West Coast), de Amerikaanse staten langs de Stille Oceaankust
 Weskus, een district in Zuid-Afrika

Zie ook 
 West Coast (doorverwijspagina)